Береговское сельское поселение:

 Береговское сельское поселение — сельское поселение в составе Белгородской области
 Береговское сельское поселение — сельское поселение в составе Рязанской области